Белоус, Алексей:
 Белоус, Алексей Брониславович (род. 1962) — заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области.
 Белоус, Алексей Фёдорович (1896—1977) — советский политический деятель.